Micropeplus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre André Latreille 1809. Micropeplus ingår i familjen kortvingar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Kortvingar
Micropeplus